

Cinema
Sentimental (requiem para un amigo) – film argentino del 1981
Sentimental – film spagnolo del 2020, diretto da Cesc Gay

Musica
Sentimental – album di Julio Iglesias del 1980
Sentimental – album di Tanita Tikaram del 2005
Sentimental – singolo di Kenny G del 1992
Sentimental – singolo di Deborah Cox del 1995
Sentimental – singolo dei Los Hermanos del 2001
Sentimental – brano musicale dei Porcupine Tree del 2007